Кубок Футбольної ліги 1991–1992 — 32-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 93 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше у своїй історії здобув Манчестер Юнайтед.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/27 серпня 1991

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/28 серпня 1991

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня/10 вересня 1991

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/27 серпня 1991

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/28 серпня 1991

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/8 жовтня 1991

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/9 жовтня 1991

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/8 жовтня 1991

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/9 жовтня 1991

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 1991

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 1991

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 листопада 1991

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 листопада 1991

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 1991

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 1991

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 1991

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 1991

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 1991

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 січня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 1992

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 лютого 1992

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 лютого/1 березня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/11 березня 1992

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1991–1992
1991 у футболі
1992 у футболі
1991 в англійському спорті
1992 в англійському спорті